Manvel ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Manvel (North Dakota), im Grand Forks County
 Manvel (Texas), im Brazoria County

Person:
 Allen Manvel (1837–1893), US-amerikanischer Politiker